Відомі особи на прізвище Бойко із особовим ім'ям Петро:
 Бойко Петро Адольфович (1957) — український хореограф, Заслужений діяч мистецтв України.
 Бойко Петро Анатолійович (нар. 1961) — віце-президент Спілки адвокатів України, голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області, Заслужений юрист України.
 Бойко Петро Карпович (1923—2015) — український педагог, директор Лохвицького (згодом — Кременчуцького) педагогічного училища (1959—1987 рр.), заслужений вчитель УРСР, відмінник освіти.
 Бойко Петро Леонідович (1970—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Бойко Петро Тодосьович — диктор Українського радіо з 1953 року, священик з 1990 року, Заслужений артист України.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок